North Liberty – città dell'Indiana
North Liberty – città dell'Iowa